Арио Сурьо (; 9 июля 1898, Магетан, Восточная Ява, Голландская Ост-Индия — 10 ноября 1948, Восточная Ява) — индонезийский государственный деятель, первый губернатор Восточной Явы (1945—1948), председатель Верховного консультативного совета Индонезии (1948), политик. Национальный герой Индонезии.

В 1938—1943 годах был руководителем регентства (кабупатен) Магетан провинции Восточная Ява, затем — регентства Божоногоро. Член Исследовательского комитета по подготовке индонезийской независимости.

Во время Войны за независимость Индонезии, в ходе боёв между ополчением индонезийского националистического движения и британскими войсками, в октябре 1945 года заключил в Сурабае соглашение о прекращении огня с командующим британскими войсками бригадным генералом Обертеном Маллаби. Однако в конце октября в Сурабае вновь вспыхнули бои с англичанами. Президент Сукарно решил приехать в Сурабаю, чтобы примирить две стороны. О согласованном перемирии не было известно многим частям местного народного ополчения. В результате произошла перестрелка, в которой погиб генерал О. Маллаби. Это возмутило британские войска. Командующий английскими войсками генерал Мансерг поставил жителям Сурабаи ультиматум с требованием сдать всё оружие к 9 ноября 1945 года под угрозой уничтожения города.

Отвечая на ультиматум, президент Сукарно оставил решение на правительство Восточной Явы. Губернатор Сурьо твёрдо заявил, что будет бороться с британцами до конца.

В результате боевые действия в Сурабае возобновились с небывалым до того ожесточением. В течение трех недель город был почти полностью разрушен. Губернатор Сурьо покинул Сурабаю одним из последних, после чего сформировал городскую администрацию «в изгнании» на территории Моджокерто.

9 ноября 1948 года автомобиль, в котором Арио Сурьо ехал в сопровождении двух полицейских, был перехвачен сторонниками Компартии Индонезии, после чего они были убиты.

Память 
 В память о его заслугах в Нгави установлен памятник.
 Объявлен Национальным героем Индонезии.

Ссылки 
 Ario Soerjo

Национальные герои Индонезии
Политики Индонезии
Губернаторы Индонезии
Убитые политики Индонезии
Члены Исследовательского комитета по подготовке индонезийской независимости
Участники войны за независимость Индонезии